Deister peut désigner :
 , ou Big Deister, une arête du pays montagneux de Calenberger en Basse-Saxe.
 , une autre crête dans les montagnes de Calenberger en Basse-Saxe
 Deister (cheval), un cheval de dressage

Patronyme 
Deister est le nom de famille des personnes suivantes :
  (né en 1957), psychiatre, psychothérapeute et neurologue allemand
  (1926-2001), actrice allemande
 , peintre et sculpteur allemand